Адольф Кондрацький — український історик.
 Михайло-Леонід Кондрацький — громадський діяч української діаспори у Канаді.
 Міхал Кондрацький — польський композитор.
 Франц Кондрацький — ректор Вінницького інституту в 1922—1924 роках та Кам'янець-Подільського інституту народної освіти в 1928—1931 роках.
 Василь Кондрацький — греко-католицький священник, крилошанин, громадський діяч, парох Судової Вишні та Підгайчиків, завідатель Синявки

Див. також 
 Кондрацька

українські прізвища